Bateman peut signifier :

Patronymes 
 Famille Bateman, Vicomtes de la pairie d'Irlande

  (1919 - 1996), généticien britannique.
 Allan Bateman (né en 1965), joueur de rugby gallois.
 Brian Bateman (né en 1973), golfeur américain.
 Colin Bateman (né en 1962), journaliste irlandais.
 Daisy Bateman (2000-), joueuse de football australien
 Harry Bateman (1882-1946), mathématicien anglais.
Hester Bateman (1708-1794), orfèvre anglaise.
 H. M. Bateman (1887-1970), peintre et caricaturiste britannique.
 James Bateman (1811-1897), botaniste britannique.
 Jason  Bateman (né en 1969), un acteur américain.
 Justine Bateman (née en 1966), actrice américaine
 Mary Bateman (1768-1809), meurtrière et supposée sorcière britannique.
 Paul T. Bateman (1919-2012), mathématicien américain, qui a formulé avec Roger A. Horn la conjecture de Bateman-Horn.
 Robert Bateman (1842-1922), peintre, sculpteur, naturaliste et érudit.
 Robert James Bateman (1860-1912), pasteur américain d'origine britannique qui mourut lors du naufrage du Titanic.
 Robert Bateman (né en 1930), peintre animalier canadien.
 Robert Bateman (né en 1967), historien et écrivain américain.
 Victoria Bateman (née en 1979), économiste britannique.

Personnages de roman 
 Patrick Bateman, personnage du roman American Psycho.
 Sean Bateman, frère du précédent.

Autres 
 Batemans Bay, une ville en Australie. Le capitaine James Cook, son fondateur, la nomma ainsi en hommage au marin Nathaniel Bateman.
 Robert Bateman Secondary School (depuis 1993) établissement d'enseignement secondaire situé à Abbotsford (Colombie-Britannique).
 Robert Bateman High School (depuis 2005), établissement d'enseignement secondaire situé à Burlington (Ontario).

Voir aussi 
 Principe de Bateman (biologie)
 Polynôme de Bateman (mathématiques) par Harry Bateman
 Équation de Bateman (physique nucléaire) par Harry Bateman
 Conjecture de Bateman-Horn (théorie des nombres) par Paul T. Bateman
 Théorème de Bateman 
 

Patronyme anglais